Rezultati Prvenstva Avstralije 1956 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Lew Hoad je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Lew Hoad (prvak)
  Ken Rosewall (finale)
  Herbie Flam (polfinale)
  Gilbert Shea (četrtfinale)
  Ashley Cooper (četrtfinale)
  Neale Fraser (polfinale)
  Mervyn Rose (četrtfinale)
  Mal Anderson (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Moški posamično
1956